

Patronyme 

 Tilman Riemenschneider (vers 1460-1531), sculpteur allemand.

Autres 
 le Riemenschneider-Gymnasium, gymnasium de Wurtzbourg (Allemagne).
 (6145) Riemenschneider, astéroïde de la ceinture principale.